Les papyrus de Turin constituent une collection de papyrus égyptiens conservés au Musée égyptologique de Turin. Bernardino Drovetti en a rapportés d'Égypte une part importante. Ils ont servi aux études de Jean-François Champollion.

La plupart des manuscrits du musée remontent à l'Époque ramesside et, selon toute probabilité, proviennent du village de Deir el-Médineh qui abritait les familles des ouvriers engagés dans la construction des tombes royales. Il y a  funéraires, dont le Livre des Morts de Khâ et Merit, avec des dessins en couleurs de haute qualité, et le Livre des Morts de Iouef-Ânkh, long de .

Parmi les plus connus on trouve :
 Le canon royal de Turin ou papyrus des rois (cat. )
 Le papyrus judiciaire de Turin ou papyrus de la conspiration du harem (cat. )
 Le papyrus érotique de Turin (cat. )
 Le papyrus minier de Turin ou carte papyrus de Turin, un plan géologique des carrières de Ouadi Hammamat (cat. )
 Le plan de la tombe de  (cat. )
 Le livre des morts de Khâ et Merit trouvé dans leur tombeau (cat. )
 Le livre des morts de Iouef-Ânkh (cat. )
 Le papyrus du jeu (cat. )

Liste des papyrus 

! scope=col width="15%" | Papyrus
! scope=col width="12%" | Datation
! scope=col width="12%" | découverte
! scope=col width="37%" | Contenu
! scope=col width="30%" | Image
! scope=col width="6%"  | Référence
|-
| Papyrus érotique de Turin
|  av. J.-C.
| Thèbes (?)Drovetti 1824
| Dans un lupanar, des scènes satiriques de comportements sexuels.
| 
| 55001Turin cat. .
|-
| Papyrus judiciaire de TurinPapyrus de la conspiration du harem
|  av. J.-C.
| Thèbes (?)Drovetti 1824
| Conspiration contre . Accusations, condamnations et peines prononcées.
| 
| Turin cat. .
|-
| Papyrus minier de TurinCarte papyrus de Turin 
| Vers 1160 av. J.-C.
| Thèbes (?) Drovetti 1824
| Plan géologique des carrières de Ouadi Hammamat, généralement considérée comme la plus ancienne carte topographique connue. Dessiné par le scribe Amennakht.
|  
| Turin cat. 
|-
| Canon royal de TurinPapyrus des Rois
|  av. J.-C.
| Thèbes (?)Drovetti 1824
| Liste de dieux et de demi-dieux, noms et années de règne d'environ trois-cents rois et pharaons, depuis le règne des dieux jusqu'aux débuts de la . Le texte date des débuts de l'époque ramesside jusqu'à Mérenptah, successeur de .
| 
| Turin cat. .
|-
| Tombeau de Khâ et MeritLivre des morts de Khâ et Merit
| environ 1350 av. J.-C.
| Arthur Weigall et Ernesto Schiaparelli 1906 
| Livre pour sortir au jour. Le « jour » en question est celui des vivants.
| 
| Turin cat. 
|-
| Livre des morts de Iouef-Ânkh
|
| Thèbes (?)Drovetti 1824
|
| 
| Turin cat. 
|-
| Plan de la tombe de Ramsès IVPlan de la tombe de   
|  av. J.-C.
| Thèbes (?)Drovetti 1824
| Dessiné par le scribe Amennakht.
|  
| Turin cat. 
|-
| Livre des morts
|
| Thèbes (?) Drovetti 1824
| Pour une femme, Tayesnakht.
|
| Turin cat. 
|-
| Papyrus de la grève
| 
| Thèbes (?)Drovetti 1824
| Document administratif, écrit en hiératique qui rapporte la nouvelle d'une grève, pendant le règne de . Le texte a été écrit par le scribe Amennakht, également auteur Papyrus minier de Turin et du Plan de la tombe de .
|
| Turin cat. 
|-
| Papyrus Panehesy
| 
|
| Décret royal, sous forme épistolaire, adressé par le pharaon  au vice-roi de Koush Panehesy qui occupait militairement Thèbes.  lui demande de collaborer avec l'intendant Yanusa, pour obtenir des marchandises nubiennes.
|
| Turin cat. 
|-
| Livre des morts
|
| Thèbes (?)Drovetti 1824
| Pour Peteamunnebnesetaouy, père du dieu et prêtre d'Amon à Karnak.
|
| Turin cat. 
|-
|}

Notes et références

Liens externes 
 .
 .
 .
 .
 .

Index égyptologique
Turin
Culture à Turin
Égyptologie